— рюкюский аристократический род, монаршая династия рюкюского государства.

Имя «сё» (尚) было предоставлено рюкюским монархам китайскими императорами в 1430 году. Первоначально оно имело характер титула, который означал «управляющий». С конца XVII века это имя превратилось в фамилию, передававшуюся по наследству. До 1691 года боковые линии рода рюкюских монархов не имели права использовать иероглиф «сё».

В истории Рюкю выделяют два монарших рода Сё. Первые Сё правили государством полвека, в течение 7 поколений, от вана Сё Сисё (1406—1421) до вана Сё Току (1461—1469). После переворота к власти пришли Вторые Сё. Они правили четыре века, на протяжении 19 поколений, от вана Сё Эна (1470—1476) до вана Сё Тая (1848—1879). В 1872 году последний ван этой династии получил от японского правительства титул , а в 1879 году после аннексии Рюкю Японией стал японским маркизом и был приравнен к положению титулованной аристократии кадзоку.

Во всех официальных международных документах рюкюские ваны рода традиционно использовали Сё как свою монаршью фамилию. Однако в японских и китайских посланиях, адресованных в Рюкю, их называли . Управляющие Симадзу, захвативших Рюкюское государство в 1609 году, некоторое время именовали рюкюских монархов «провинциальными головами» — кокуси.

Короли Рюкю из династии Сё

Источники 
 Kerr, George H. Okinawa, the History of an Island People. — Rutland, Vermont: C.E. Tuttle Co., 1965. — OCLC 39242121
 Пустовойт Е. В. История королевства Рюкю (с древнейших времен и до его ликвидации). — Владивосток: Русский Остров, 2008. — 147 с.

Ссылки 
 История Окинавы
 Род Сё

История Японии
Рюкю